Brücken – comune del circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Brücken – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)
 Brücken-Hackpfüffel – comune del circondario rurale di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)